Кёпке (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кёпке, Андреас (род. 1962) — немецкий футболист.
 Кёпке, Джулиана Маргарет (род. 1954) — единственная выжившая в авиационной катастрофе рейса 508 авиакомпании LANSA.
 Кёпке, Керстен (род. 1956) — немецкая гребчиха.
 Кёпке, Клаус (1831—1911) — немецкий инженер.
 Кёпке, Кристиане (род. 1956) — немецкая гребчиха.
 Кёпке, Рудольф Анастасий (1813—1870) — немецкий историк.

См. также 
 Кепке